Coqueiro - espécie de árvore membro da família Arecaceae, da família das palmeiras
 Coqueiro (marca) - empresa brasileira de pescado
 Coqueiro (editora)

Logradouros no Brasil 
 Coqueiros (Belo Horizonte)
 Coqueiros (Florianópolis)
 Coqueiros (Maragogipe)
 Coqueiros (Volta Redonda)

Outros 
 Coqueiros (córrego) - na região norte do município de Volta Redonda
 Unidos do Coqueiro - escola de samba do município de São João de Meriti

Desambiguação